Premio Bergamo – premio di pittura (1939-1942)
Premio Bergamo – premio di letteratura (1985-presente)
Premio Bergamo Film Meeting – premio cinematografico, in precedenza denominato "Rosa Camuna" (1987-presente)